Куровский — фамилия:
 Куровский, Александр Владимирович (1899—1959) — советский архитектор.
 Куровский, Аполинарий (1818—1878) — польский революционер. Активный участник Польского восстания 1863—1864 годов. Полковник повстанческих войск.
 Куровский, Виталий Валентинович (род. 1966) — украинский поэт-песенник.
 
 Куровский, Евгений Александрович (1845—1909) — русский государственный деятель, Воронежский губернатор, сенатор.
 Куровский, Здзислав (род. 1937) — польский политик времён ПНР, секретарь ЦК ПОРП.
 Куровский, Иван Иванович (род. 1951) — украинский политик, строитель, благотворитель.
 Куровский, Камил (род. 1994) — польский футболист, полузащитник клуба «Легия».
 Куровский, Мацей (род. 1986) — польский саночник, участник двух зимних Олимпийских игр.